Фамилија Мачадо има више значења:

 Фамилија Мачадо, Ехидо Камачо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мачадо (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику